Чу́шкин — русская фамилия. Известные носители:

 Чушкин, Андрей Яковлевич (1882—1933) — мастер богородской резьбы.
 Чушкин, Иван — сотский Вохнинской волости Богородского уезда, организатор партизанских отрядов во время Отечественной войны 1812 года.
 Чушкин, Николай Николаевич (1906—1977) — советский театровед.
 Чушкин, Павел Иванович (1924—1990) — советский учёный в области аэродинамики, лауреат Государственной премии СССР (1975).

 Пушкин, Ефим Григорьевич (Чушкин; 1899—1944) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза (1941).

Другое 

 Чушкин — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе».